Justin Auger, född 14 maj 1994, är en kanadensisk professionell ishockeyforward som spelar för Florida Everblades i ECHL.

Han har tidigare spelat på NHL-nivå för Los Angeles Kings och på lägre nivåer för Ontario Reign och Manchester Monarchs i AHL och Guelph Storm i OHL.

Auger draftades i fjärde rundan i 2013 års draft av Los Angeles Kings som 103:e spelare totalt.

Han skrev på ett PTO-kontrakt (Professional Try Out) med Calgary Flames i september 2018. Han tog ingen plats i laget utan skrev istället på ett kontrakt med Florida Everblades i ECHL den 18 oktober 2018.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Justin Auger NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Justin Auger hockey statistics and profile at hockeydb.com
Justin Auger – player profile at The Hockey News

Spelare i Los Angeles Kings
Spelare i Ontario Reign (2015–)
Spelare i Manchester Monarchs (2001–2015)
Spelare valda i NHL Entry Draft 2013
Spelare i Guelph Storm
Kanadensiska idrottare under 2000-talet
Kanadensiska ishockeyspelare
Idrottare från Ontario
Personer från Waterloo, Ontario
Levande personer
Födda 1994
Män
Spelare i Florida Everblades
Spelare valda av Los Angeles Kings i NHL Entry Draft